Tenisový turnaj WTA China Open 2010 se konal ve dnech 1. - 11. října v Pekingu, hlavním městě Číny venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 4 500 000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (vítězka) *
  Věra Zvonarevová  (finále)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Samantha Stosurová (1. kolo)
  Francesca Schiavoneová * (čtvrtfinále)
  Agnieszka Radwańská (1. kolo)
  Jelena Dementěvová * (3. kolo)
  Viktoria Azarenková * (2. kolo, odstoupila)
  Li Na (semifinále)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Marion Bartoliová (1. kolo)
  Maria Šarapovová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (3. kolo, odstoupila)
  Aravane Rezaïová (1. kolo)
  Šachar Pe'erová (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (1. kolo)

* Semifinalistky předchozího turnaje v Tokiu obdržely volný los do 2. kola.

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 

  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (finále)
  Květa Peschkeová /  Katarina Srebotniková (čtvrtfinále)
  Čan Jung-žan /  Liezel Huberová (2. kolo)
  Vania Kingová /  Jaroslava Švedovová (semifinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková /  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (1. kolo)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Jen C’ (1. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=1. Kolo
| RD2=2. Kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= X Han   W Liu
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S Errani   R Vinci
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= E Dzegalevič   T Pučeková
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= K Jans  A Rosolska
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= C Scheepers   P Schnyder
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08=| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2='6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=

Dolní polovina

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2010
China Open (tenis)
Tenis v Číně v roce 2010